— аниме-сериал, ремейк фильма Акиры Куросавы «Телохранитель». Действие перенесено в современный мир.

Сюжет 
Джордж Кодама прибывает в город Кимудзюку в поисках одного человека по имени Гэндзо Араки. Не найдя его, он узнает, что город разделен на два различных бандитских округа. Чувствуя, что жители Кимудзюку что-то скрывают, Джордж берёт работу в каждом из округов, сталкивая бандитов друг с другом в попытке раскрыть тайну и местонахождение Гэндзо.

Роли озвучивали 
 Хироаки Хирата — Джордж (Дзёдзи) Кодама
 Санаэ Кобаяси — Миюки Танокура
 Симпати Цудзи — Сюсаку Танокура
 Хотю Оцука — Самэкити Сироганэ
 Сигэнори Соя — Фукадзиро Сироганэ
 Эми Синохара — Санаэ Араки
 Масааки Цукада — Хозяин кафе TOMBO
 Мицуо Сэнда — Офицер Кониси
 Косэй Хирота — Арайгума
 Кацуми Тё — Инспектор Саэки

Список серий

Примечания

Ссылки 

Studio Pierrot